John Barleycorn – uosobienie napojów alkoholowych. Angielska i szkocka personifikacja jęczmienia (barley jęczmień, corn ziarno) z którego produkuje się napoje alkoholowe.  Zobacz: James George Frazer, Złota gałąź

 John Barleycorn (whisky) – gatunek popularnej whisky
 John Barleycorn (powieść) (1913), autobiografia Jacka Londona
 John Barleycorn (1782) – ballada Roberta Burnsa